Vitamina B1
Brasilsat B1
B1 (tamanho de papel)
B-1 Lancer, avião bombardeiro norte-americano

Desambiguação
Desambiguações de siglas